Kaala steht für:

 Kaala (Guinea), Stadt in der guineischen Präfektur Dalaba
 Landkreis und Stadt in der angolanischen Provinz Huambo, siehe Caála
 der höchste Berg der hawaiischen Insel Oʻahu, siehe Kaʻala
 Kaala (Gattung), eine Schneckengattung aus der Familie der Kegelchen

Siehe auch:
 Kahla (Begriffsklärung)
 Kala